Petropavlovsk ( (bogstaveligt: Peter og Paulus’ by) kan henvise til:

Skibe 
 Petropavlovsk (1864), et russisk krigsskib
 Petropavlovsk (1894), et russisk krigsskib
 Petropavlovsk (1911), et russisk krigsskib

Steder 
 Petropavlovsk-Kamtjatskij, en by i det østlige Rusland på Kamtjatkahalvøen
 Petropavlovsk, det russiske navn for Petropavl, en by i Kasakhstan